La stagione 2022-2023 dei Washington Wizards è la 62ª stagione della franchigia, la 62ª nella NBA, la 49ª a Washington.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Wizards spettava una scelta al primo round e una scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023